Гараева — женская форма фамилии .

Известные носительницы  Гараева, Алия Нургаяновна (род. 1988) — российская и азербайджанская гимнастка.
 Гараева, Наиля Хакимовна (род. 1940) — советская и российская татарская актриса.
 Гараева, Юлия Равильевна (род. 1968) — советская и российская фехтовальщица, тренер.